Ein Eselsrücken ist 

 der Rücken eines Esels
 im Eisenbahnbetrieb eine umgangssprachliche Bezeichnung für einen Ablaufberg
 in der Architektur eine besondere Form eines Kielbogens, auch Eselsbogen genannt
 ein Bergsattel zwischen der italienischen und österreichischen Platte auf dem Monte Pasubio

Siehe auch